Бра́гин — русская фамилия, имеет женскую форму .

Известные носители 
Бра́гины — русский дворянский род, российская дворянская фамилия, внесённая в XIII часть «Общего гербовника дворянских родов Российской империи» (с. 151).

 Брагин, Абрам Григорьевич (1893—1938) — советский публицист и общественный деятель.
 
 
 Брагин, Андрей Павлович (род. 1979) — российский легкоатлет, специализирующийся в прыжках в длину.
 Брагин, Ахать Хафизович (Александр Сергеевич Брагин, 1953—1995) — украинский криминальный авторитет и бизнесмен, президент ФК «Шахтёр».
 Брагин, Валерий Николаевич (род. 1956) — советский и российский хоккеист, тренер.
 
 
 Брагин, Владислав Игоревич (род. 1998) — российский футболист.
 Брагин, Вячеслав Иванович (род. 1939) — российский политик, народный депутат России.
 Брагин, Георгий Михайлович (1900—1955) — советский военачальник, генерал-майор.
 
 Брагин, Константин Константинович (1882—1963) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
  
 Брагин, Николай Михайлович (1902—1940) — Герой Советского Союза.
 Брагин, Павел Дмитриевич (1905—?) — депутат Верховного Совета СССР VIII созыва.
 Брагин, Роман Геннадьевич (род. 1987) — российский волейболист.
 
 Брагин, Фёдор Федосеевич (1925—2000) —  шофёр, Герой Социалистического Труда. 
 Брагин, Яков Степанович (род. 1926) — советский механизатор, Герой Социалистического Труда, один из первых целинников.



Топоним 
 Брагин — городской посёлок в Белоруссии.

Прочее 
 Брагин — железокаменный метеорит (палласит).

См. также

Примечания